Mit dem Silbernen Fußballschuh 1975 wurde zum 13. Mal der DDR-Fußballer des Jahres ausgezeichnet. Die Redaktion der Zeitschrift Die neue Fußballwoche hatte eine Umfrage zur Wahl des besten Spielers der Saison 1974/75 durchgeführt, an der sich insgesamt 48 Sportredaktionen der DDR beteiligt und auf Tippscheinen die sechs besten Fußballer mit Punkten (zehn Punkte für den Favoriten, für die weiteren Plätze absteigend sieben, fünf, drei, zwei und einen Punkt) bewertet hatten. Die höchste Gesamtpunktzahl erreichte Jürgen Pommerenke, dem am 23. August 1975 vor Saisoneröffnung in Magdeburg der silberne Fußballschuh als Fußballer des Jahres überreicht wurde.

Ergebnis 
Die Maximalpunktzahl lag bei 480 Punkten. Angegeben ist das Alter zur Saisonmitte am 31. Dezember 1974.

Literatur 
 Nach dem Abpfiff. In: Berliner Zeitung vom 25. August 1975, S. 3.
 Jürgen Pommerenke Fußballer des Jahres. In: Neues Deutschland vom 25. August 1975, S. 8.
 Silberschuh für Pommerenke. In: Neue Zeit vom 26. August 1975, S. 6.

Silberner Fußballschuh
Fußball 1975
Preisverleihung 1975